Alan Woods (voetballer), Engels voetballer
Alan Woods (theoreticus), politiek theoreticus
Alan Woods (voetbal), Amerikaanse verdediger
Alan Woods (priester), gepensioneerd Anglicaans decaan
Alan Woods, een personage uit The Bill

Zie ook 
Alan Wood (doorverwijspagina)